I promessi sposi, novel·la històrica escrita per Alessandro Manzoni publicada el 1827
 I promessi sposi (Ponchielli), òpera composta per Amilcare Ponchielli i llibret de Giuseppe Aglio i Cesare Stradivari, estrenada el 1856 i basada en la novel·la de Manzoni
 I promessi sposi (sèrie de televisió), drama de televisió de 1967 produït per la RAI, basat en la novel·la de Manzoni